Ярмо́льський Андрі́й І́горович ( , с. Княгининок, Волинська область) — український юрист, адвокат, заступник керівника служби з питань зовнішньополітичної безпеки та міжнародного співробітництва — керівник управління з питань санкційної політики Апарату РНБО України, перший заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації (3 березня 2021 — 2 вересня 2021), заступник голови Волинської обласної державної адміністрації (2 вересня 2021 — 4 квітня 2022) та керівник Координаційного центру Волинської області на період дії воєнного стану (27 лютого — 4 квітня 2022), член Асоціації правників України.

Життєпис

Освіта 
Ярмольський закінчив Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» у 2013 році, за фахом — юрист.

Трудова діяльність 
З 2013 року почав працювати в органах прокуратури на посаді прокурора прокуратури міста Луцька. У вересні того ж року став членом Асоціації правників України та очолив її регіональне відділення у Волинській області. У подальшому Ярмольський працював керівником юридичного департаменту компанії по обслуговуванню іноземних інвестицій - «Інвестмент Сервіс Юкрейн» у місті Дніпро з жовтня 2015 по липень 2019 та займався адвокатською діяльністю.

У 2017 році став співзасновником адвокатських об'єднань «ІСУ Лоєрс» у Дніпрі та «Фінкорд Інтелідженс» у Києві, в складі яких представляв інтереси багатьох національних та закордонних бізнес-груп.

З грудня 2020 року Ярмольський був радником голови Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука, а з березня 2021 року був назначений на посаду першого заступника голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Основними напрямки роботи на посаді були — реалізація на території області державної політики у сферах: економічного розвитку та торгівлі; зовнішніх відносин та інвестиційної діяльності; фінансів та бюджету; будівництва та дорожнього господарства, з питань інженерно транспортної інфраструктури, транспорту, містобудування та архітектури; регіональної політики та децентралізації; сільського господарства, продовольчої безпеки; екології та природних ресурсів, земельних відносин; з питань охорони здоров'я.

2 вересня 2021 Ярмольський був призначений заступником голови Волинської обласної державної організації. Основні напрямки роботи — реалізація на території області державної політики з питань: оборонної роботи та взаємодія з правоохоронними органами; житлово комунального господарства; культури, релігій та національностей, молоді та спорту; розвитку місцевого самоврядування та територіальної організації влади, а також сприяння реалізації державної податкової та митної політики.

З початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, Ярмольський наказом начальника Волинської військової адміністрації був призначений керівником Координаційного центру області на період дії воєнного стану при Волинській обласній військовій адміністрації. Головною метою роботи Координаційного центру являлась консолідація та координація рішень щодо питань життєдіяльності та життєзабезпечення області в умовах війни. 4 квітня 2022 року звільнений з посади, ймовірно, в результаті політичного переслідування за свою активну позицію проти корупційних впливів олігархів.

Примітки

Посилання 
 Довідка: Ярмольський Андрій Ігорович

Уродженці Княгининка
Випускники Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Правники України XXI століття